Integrabilität steht für:
 Integrabilität einer mathematischen Funktion, Existenz des Integrals in der Integralrechnung
 Analytische Lösbarkeit einer Differentialgleichung, siehe Differentialgleichung #Lösungsmethoden
Integrabilität physikalischer Bewegungsgleichungen, Existenz geschlossener Lösungen in der Hamiltonschen Mechanik